Il singolare del Nottingham Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Grosjean era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomas Johansson ha battuto in finale 7–5, 6–3 Harel Levy.

Teste di serie

  Jan-Michael Gambill (primo turno)
  Wayne Ferreira (quarti di finale)
  Thomas Johansson (campione)
  David Prinosil (primo turno)

n/a
 Alberto Martín (primo turno)
 Harel Levy (finale)
 Jonas Björkman (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Nottingham Open 2001
ATP Tour 2001